Slappe, oggi Slap ob Idrijci – frazione del comune di Tolmino
 Slappe, oggi Slap – frazione del comune di Vipacco